Katarzynowo peut désigner en Pologne :
 Katarzynowo, village du powiat d'Ełk, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Katarzynowo, village du powiat de Słupca, dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Katarzynowo, hameau du powiat de Rawicz, dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Katarzynowo, village du powiat de Konin, dans la voïvodie de Grande-Pologne